Николас Браво има више значења:

 Николас Браво (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Николас Браво, Ел Ондо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво, Ел Муерто (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Николас Браво (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Николас Браво (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Николас Браво, Занха дел Тенијенте (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Николас Браво (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Николас Браво (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Николас Браво (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Николас Браво (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Николас Браво (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Николас Браво (Николас Браво, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Николас Браво (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Николас Браво (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Николас Браво (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Николас Браво, Сан Николас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Николас Браво, Пало Алто (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Николас Браво (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Николас Браво (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Николас Браво (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Николас Браво (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Николас Браво, Гранха Авикола (Халосток), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Николас Браво (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Николас Браво, Сан Николас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику